Ryan Johnson (né en 1976), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Ryan Johnson (né en 1984), footballeur international jamaïcain ;
 Ryan Johnson (né en 1993), footballeur international de Pohnpei ;
 Ryan Johnson (né en 2001), joueur américain de hockey sur glace.